Александер Катафорд (); () — канадский профессиональный шоссейный велогонщик, выступающий  за команду мирового тура «».

Карьера

Достижения 

 2011
 1-й  Чемпион Канады — Индивидуальная гонка (юниоры)
 2013
 1-й  Чемпион Канады — Индивидуальная гонка 
 3-й  Чемпионат Канады — Индивидуальная гонка
 2015
 1-й  Чемпион Канады — Индивидуальная гонка 
 8-й Гран-при Сагенея — Генеральная классификация
 2016
 2-й  Чемпионат Канады — Индивидуальная гонка
 2-й Тур Гилы — Генеральная классификация
 5-й Тур Альберты — Генеральная классификация
 5-й Гран-при Сагенея — Генеральная классификация
 9-й Тур Боса — Генеральная классификация
 2017
 10-й Многодневная гонка Джо Мартина — Генеральная классификация
 2018
 3-й  Чемпионат Канады — Индивидуальная гонка
 10-й Классика Колорадо — Генеральная классификация

Примечания

Ссылки 
 Катафорд, Александер на FirstCycling
 
 
 
 
 
 
 
 

Велогонщики Канады